Tomankiewicz – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 270 osób.

Osoby o nazwisku Tomankiewicz:
 Józef Tomankiewicz – szybownik
 Zbigniew Tomankiewicz – członek kapituły, Kawaler OKN II Klasy

Przypisy